Typ 116 oder Type 116 steht für:

 Alfa Romeo Giulietta (Typ 116), Automodell der Marke Alfa Romeo
 Peugeot Typ 116, Automodell der Marke Peugeot
 Lotus Type 116, werksinterne Bezeichnung des Opel Speedster

Abkürzung